Brüderlin ist der Familienname folgender Personen:
 Markus Brüderlin (1958–2014), Schweizer Kunsthistoriker, Kurator und Publizist
 Willy Brüderlin (1894–??), Schweizer Ruderer

Siehe auch:
 Brüderle (Begriffsklärung)
 Brüder (Begriffsklärung)